Aleksiev ou Alexiev (en bulgare : Алексиев) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Aleksi (« Alexis »).

Aleksiev ou Alexiev peut désigner :
 Aleksandar Aleksiev (né en 1992), coureur cycliste bulgare ;
  (né en 1963), patineur artistique bulgare ;
  (né en 1993), footballeur bulgare ;
 Evgueniy Alexiev (né en 1967), baryton français ;
  (1887–1924), révolutionnaire bulgare ;
 Nadezhda Aleksieva (1969-), biathlète bulgare ;
 Nikola Aleksiev (1909–2002), journaliste, écrivain, espérantiste et homme politique bulgare ;
  (1893–1944), peintre bulgare ;
  (né en 1951), acteur et réalisateur bulgare ;
 Todor Aleksiev (né en 1983), joueur de volley-ball bulgare.

Référence 

Homonymie de patronyme bulgare